Желанновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Желанновское сельское поселение — входит в Шацкий район

Омская область
 Желанновское сельское поселение — входит в Одесский район